Third kan syfta på:

 Third – ett musikalbum från 1970 av Soft Machine
 Third (musikalbum av Portishead) – ett musikalbum från 2008 av Portishead